Stengadden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Stengadden, Houtskär, Åboland, 
 Stengadden, Korpo, Åboland, 
 Stengadden, Nagu, Åboland,

Se även
Gadden

Robotskapade Finlandförgreningar